Gmina Privlaka (żupania vukowarsko-srijemska)
 Gmina Privlaka (żupania zadarska)